Port lotniczy Leeds/Bradford
 Logical Block Addressing – metoda adresowania danych na dysku twardym
 Little Big Adventure – komputerowa gra przygodowa z 1994 roku
 Lewiatan Business Angels – sieć aniołów biznesu
 leki beta-adrenolityczne
 Long branch attraction (LBA) – efekt "przyciągania się długich gałęzi" występujący w analizach filogenetycznych